Keding ist der Familienname folgender Personen: 

 Anne-Marie Keding (* 1966), deutsche Politikerin (CDU), Ministerin für Justiz und Gleichstellung in Sachsen-Anhalt
 Micha Keding (* 1976), deutscher Jazz- und Kirchenmusiker
 Paul Keding (1877–1943), deutscher Arzt, Mitglied des Kurhessischen Kommunallandtags 
 Reinhard Keding (* 1948), deutscher lutherischer Geistlicher und Bischof

Siehe auch:
 Kaeding